Personatge bíblic: Vegeu Cuix
 Antic regne africà: Vegeu Regne de Cuix